Okręty US Navy o nazwie USS "Winslow". Nazwa pierwszych dwóch pochodzi od kontradmirała Johna Ancrum Winslowa. Nazwa trzeciego pochodzi od Johna Winslowa i jego dalekiego krewnego – admirała Camerona Winslowa:

 Pierwszy "Winslow" (TB-5) był kutrem torpedowym służącym podczas wojny amerykańsko-hiszpańskiej.

 Drugi "Winslow" (DD-53) był niszczycielem typu O’Brien przyjętym do służby w 1915, służącym podczas I wojny światowej i skreślonym ze służby w 1922.

 Trzeci "Winslow" (DD-359) był niszczycielem typu Porter przyjętym do służby w 1937 i służącym w czasie II wojny światowej. Przeklasyfikowany na AG-127 w 1945 i wycofany ze służby w 1950.

Wisconsin